Pedro Medina puede referirse a:

 Pedro de Medina (1493-1567), astrónomo, geógrafo e historiador español del siglo XVI autor del Arte de navegar y del Libro de Grandezas y cosas memorables de España.
 Pedro Medina Medinilla (¿?-1621), poeta español del Siglo de Oro.
 Pedro de Medina Valbuena (1620-1691), pintor barroco español.
 Pedro Casas Medina (¿?-1921), fue un militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
 Pedro Medina Avendaño (1915-), poeta colombiano, compositor del Himno de Bogotá. 
 Estación Pedro Medina (2001-), estación del Biotrén de Concepción.